Yulin är ett kinesiskt namn och kan bland annat syfta på:

Yulin, Guangxi, även känd som Watlam, en stad på prefekturnivå i regionen Guangxi;
Yulin, Shaanxi, en stad på prefekturnivå i Shaanxi-provinsen.
 Yulin (köping)
 Yulin (köpinghuvudort i Kina, Jilin Sheng, lat 40,99, long 125,94)
 Yulin (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 31,68, long 109,49)
 Yulin (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,11, long 126,28)
 Yulin (sockenhuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,13, long 125,63)

WP:Projekt Kina